El nombre de Iglesia de la Candelaria, o cualquiera de sus variantes: Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, Iglesia de la Virgen de la Candelaria, Iglesia de las Candelas, Iglesia de la Virgen de las Candelas, o Iglesia de Nuestra Señora de las Candelas, es el nombre de varios iglesias cristianas en honor a la Virgen María en la advocación de la Virgen de la Candelaria.

Iglesias

Argentina 
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la ciudad de Salta, Salta;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires;
 Iglesia de la Candelaria (Igreja da Candelária), iglesia católica en la ciudad de Cruz del Eje, provincia de Córdoba;

Brasil 
 Iglesia de la Candelaria (Igreja da Candelária), iglesia católica en la ciudad de Río de Janeiro;

Chile 
 Iglesia de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Algarrobo, Región de Valparaíso;
 Iglesia de la Virgen de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Belén, Región de Arica y Parinacota;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Sotoca, Región de Tarapacá;

Colombia 
 Iglesia de la Candelaria, iglesia católica en la ciudad de Bogotá, capital estatal;
 Iglesia de la Candelaria (), iglesia católica en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia;
 Iglesia de la Candelaria, (), iglesia católica en la localidad de San Jerónimo, departamento de Antioquia;

España 
 Basílica y Real Santuario Mariano de Nuestra Señora de la Candelaria, santuario católico en la localidad de Candelaria, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de San Juan Grande y Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de La Oliva (isla de Fuerteventura), provincia de Las Palmas;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Tías, provincia de Las Palmas;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Ingenio (isla de Gran Canaria), provincia de Las Palmas;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Moya (isla de Gran Canaria), provincia de Las Palmas;
 Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria(), iglesia católica en la localidad de Tijarafe, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de La Frontera, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, iglesia católica en la localidad de Chipude, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 Iglesia de la Candelaria(), iglesia católica en la localidad de Zafra, provincia de Badajoz;

El Salvador 
 Iglesia de la Candelaria, San Salvador, El Salvador.

México 
 Iglesia de la Candelaria, iglesia católica en el pueblo de La Candelaria, México D.F.;
 Iglesia de la Candelaria, iglesia católica en la ciudad de Tlacotalpan, estado de Veracruz;
 Iglesia de la Candelaria, iglesia católica en la ciudad de Valladolid, estado de Yucatán;

Uruguay 
 Iglesia de la Candelaria, iglesia católica en la ciudad de Punta del Este, departamento de Maldonado;

Venezuela 
 Iglesia de la Candelaria(MHN, 1960), iglesia católica en la parroquia de La Candelaria, Caracas;{